Autolycus pode referir-se a:

Autolycus (cratera), uma cratera lunar. O nome é uma homenagem ao antigo matemático grego Autólico de Pitane (Inglês: Autolycus).
Um personagem de Hercules: The Legendary Journeys interpretado por Bruce Campbell. O nome foi inspirado no ser mitológico grego, Autólico, mas não foi traduzido para o português neste seriado.
Na peça de William Shakespeare, A Winter's Tale, Autolycus é o nome de um negociante trapaceiro.

Desambiguação